Уэ́стон-сью́пер-Мэр () — приморский курортный город в графстве Сомерсет в Англии, административный центр унитарной единицы Норт-Сомерсет.

География 
Расположен на побережье Бристольского залива между возвышенностями Уорлбери-Хилл и Блидон-Хилл в 29 километрах к юго-западу от Бристоля. Этот город называют точной копией немецкого Хильдесхайма.

Население 
Население согласно переписи 2001 года составило 71 758 человек.

Известные уроженцы, жители 
Ричи Блэкмор (род. 1945) — гитарист.
Мари Брейзье (1904—1995) — американский и английский врач и нейрофизиолог, член Национальной АН США.
Джон Клиз (род. 1939) — актёр и комик.

Достопримечательности 
Одна из достопримечательностей города — Большой пирс.

Примечания 

Населённые пункты Сомерсета